Higbee ist der Familienname folgender Personen:

 Lenah Higbee (1874–1941), Chief Nurse des US Navy Nurse Corps
 Tyler Higbee (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler